Сенатська площа — назва площ у різних населених пунктах:

 Сенатська площа () — площа в Макао.
 Сенатська площа — площа в Москві.
 Сенатська площа — площа в Санкт-Петербурзі.
 Сенатська площа — площа в столиці Фінляндії.